Ключевское муниципальное образование

Бурятия 
 Ключевское сельское поселение Заиграевского района

Забайкальский край 
 Ключевское городское поселение Могочинского района
 Ключевское сельское поселение Борзинского района

Иркутская область 
 Ключевское муниципальное образование (сельское поселение) Казачинско-Ленского района

Камчатский край 
 Ключевское сельское поселение Усть-Камчатского района

Омская область 
 Ключевское сельское поселение Омского района

Пермский край 
 Ключевское сельское поселение Суксунского района (упразднено в 2019 году с преобразованием района в городской округ)

Саратовская область 
 Ключевское муниципальное образование (сельское поселение) Красноармейского района (упразднено в 2013 году, объединено с Карамышским)

Тюменская область 
 Ключевское сельское поселение Нижнетавдинского района

Удмуртия 
 муниципальное образование Ключевское (сельское поселение) Кезского района (упразднено в 2021 году с преобразованием района в муниципальный округ)

Челябинская область 
 Ключевское сельское поселение Троицкого района